Wipert von Blücher ist der Name folgender Personen:

* Wipert von Blücher (Bischof) († 1376), Bischof von Ratzeburg 
 Wipert von Blücher (Diplomat) (1883–1963), deutscher Diplomat